Archetípus (programtervezési minta)
Archetípusok a drámában